Джагарма — река в Амурской области, левый приток Зеи
 Джагарма — река в Хабаровском крае, левый приток Чогара